{{Ficha de noble
|nombre = Jacobo Francisco Eduardo Fitz-James Stuart y Colón de Portugal 
|título = III duque de Liria y Jérica III duque de Berwick IX duque de Veragua y IX duque de la Vega de la Isla de Santo Domingo
|imagen = Duke of Veragua Van Loo.jpg
|epígrafe = 
|título0 = 
|reinado0 = 
|predecesor0 = 
|sucesor0 = 
|otros títulos = 
|nombre completo = 
|fecha de nacimiento = 28 de diciembre de 1718 
|lugar de nacimiento = Madrid, 
|fecha de defunción = 30 de septiembre de 1785 (66 años)
|lugar de defunción = Valencia, 
|lugar de entierro =
|predecesor = 
|regente = 
|sucesor = 
|suc-tipo = 
|heredero = 
|consorte = María Teresa de Silva y Álvarez de Toledo
|descendencia = 
 Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva, IV duque de Liria y Jérica y IV duque de Berwick 
|casa real = 
|dinastía = Ducado de Berwick
|himno real = 
|padre = Jacobo Francisco Fitz-James Stuart y Burgh, II duque de Liria y Jérica, II duque de Berwick
|madre = Catalina Ventura Colón de Portugal 
|firma =
|escudo = 
|lema = 
}}

Jacobo Francisco Eduardo Fitz-James Stuart y Colón de Portugal (Madrid, 28 de diciembre de 1718-Valencia, 30 de septiembre de 1785) fue un noble español, III duque de Liria y Jérica, III duque de Berwick, X duque de Veragua y IX duque de la Vega de la Isla de Santo Domingo, todos ellos con Grandeza de España, y que fue, por parte de padre, descendiente directo del rey Jacobo II de Inglaterra, y por parte de madre, descendiente directo de Cristóbal Colón.

Familia 

Jacobo Francisco Eduardo Fitz-James Stuart y Colón de Portugal era hijo de Jacobo Francisco Fitz-James Stuart y Burgh, II duque de Liria y Jérica y  II  Duque de Berwick, y de su esposa Catalina Ventura Colón de Portugal, IX duquesa de Veragua y VIII duquesa de la Vega de la Isla de Santo Domingo.

Matrimonio y descendencia 

Jacobo Francisco Eduardo Fitz-James Stuart y Colón de Portugal, el 26 de julio de 1738, contrajo matrimonio en Alba de Tormes, con María Teresa de Silva y Álvarez de Toledo (6 de mayo de 1716-5 de mayo de 1790), hija de Manuel Maria de Silva y Mendoza, X conde de Galve y María Teresa Álvarez de Toledo y Haro, XI duquesa de Alba de Tormes (primera mujer en ostentar el título de ese ducado).

El único de sus hijos que llegó a edad adulta fue Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva, (Liria, Valencia; 25 de marzo de 1752-Madrid, 7 de septiembre de 1787) quien nació en la localidad de Liria, debido a que sus padres se instalaron entre los años 1751 y 1753 en la Casa de la Vila de Liria, edificio conocido también por el Palacio de los Duques de Liria. Durante meses la duquesa había intentado en vano quedarse encinta, y ya desesperada por la situación, ocurrió que la duquesa engendró y dio a luz a su primogénito y único hijo varón en la localidad valenciana. En agradecimiento a tan buen recuerdo, el duque bautizó como Palacio de Liria la mansión que se hizo construir en Madrid, hoy sede de la Fundación Casa de Alba.

Fallecimiento 

Jacobo Francisco Eduardo Fitz-James Stuart y Colón de Portugal murió el 30 de septiembre de 1785 en Valencia, y fue sucedido por su único hijo Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva, como IV duque de Liria y Jérica y IV duque de Berwick.

Títulos nobiliarios 

III Duque de Liria y Jérica, con Grandeza de España
III Duque de Berwick, con Grandeza de España 
X Duque de Veragua, con Grandeza de España
X Duque de la Vega de la Isla de Santo Domingo, con Grandeza de España
XI Marqués de la Jamaica
IV Marqués de San Leonardo
V Marqués de Tarazona
XIII Marqués de la Mota
XI Marqués de Sarria
X Conde de Galves
VII Conde de Ayala
XIV Conde de Monforte de Lemos, con Grandeza de España
XI Conde de Monterrey, con Grandeza de España
III Earl of Tinmouth
III Baron Bosworth

Ancestros

Referencias 

Liria
Grandeza de España
Duques de España
Condes de España
Marqueses de Sarria
Marqueses de España
Nobles de España del siglo XVIII
Nobles de Madrid
Nobles de la Comunidad Valenciana
Nacidos en Madrid
Duques de Berwick